Federstecker steht für:
 Bananenstecker, ein elektrischer Steckverbinder
 Drahtfederkontakt, ebenfalls ein elektrischer Steckverbinder
 auch Federsplint, ein selbstsichernder Splint